Zu den Strecken des Fahrplanfelds 761 (Waldshut–Koblenz–Bad Zurzach–Bülach–Winterthur) siehe:

 Bahnstrecke Waldshut–Koblenz–Turgi (Waldshut–Koblenz)
 Bahnstrecke Koblenz–Winterthur

700…